Кубок мира по бобслею и скелетону 2010—2011 — серия международных соревнований в мужском и женском бобслее, а также в мужском и женском скелетоне. Соревнования включают в себя выступления в мужских четверках, мужских двойках, женских двойках, мужском скелетоне и женском скелетоне. По результатам выступлений ведётся рейтинг спортсменов. В мужском бобслее ведется и зачет очков в комбинации — сумме очков в четверках и двойках. Спонсором сезона 2010/11 стала компания Viessmann. Сезон 2010—2011 начинается 21 ноября 2010 в Уистлере, Канада и заканчивается 27 февраля 2011 в Кёнигсзее, Германия. Кубок мира организован Международной федерацией бобслея и тобоггана. В конце сезона победителю в общем зачёте Кубка мира вручается денежный приз и хрустальный кубок (хрустальный глобус).

Календарь 
Сезон 2010—2011 был проведён в 8 этапов.

Результаты

Мужчины «двойка» 

Замечания
 Серебряная медаль Патриса Сервелля в  была первой заработанной медалью Кубка Мира для команды Монако.

Мужчины «четвёрка»

Женщины «двойка» 

Замечания
 Запланированная на 10 декабря женская гонка в  была отменена из-за метели, мешавшей работе оборудования на трассе. Эта гонка была проведена 17 декабря в .

Заработанные очки

Мужчины «двойка»

Мужчины «четвёрка»

Женщины «двойка»

Примечания

Ссылки 
 Международная федерация бобслея и тобоггана

2010/2011
Зимние виды спорта в сезоне 2010/2011